Серия B 2012—2013 годов — 81-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. В соревновании принимают участие 22 команды: 15 из сезона 2011/12, 4 вышедших из Серии С1 и 3 выбывших из Серии А. Турнир стартует в августе 2012 года и заканчивается в мае 2013 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Торино», «Пескара» и «Сампдория», вышедшие в Серию А, а также «Ночерина», «Губбио» и «Альбинолеффе», вылетевшие в Первый дивизион Профессиональной лиги. Их заменили «Новара» и «Чезена», занявшие соответственно 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Высшего дивизиона Профессиональной лиги «Тернана» (1-е место в Группе А), «Специя» (1-е место в Группе B), «Про Верчелли» (победитель плей-офф в Группе А) и «Виртус Ланчано» (победитель плей-офф в Группе B).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

: Примечания:
 С команды Бари снято 7 очков.
 С команды Гроссето снято 6 очков.
 С команды Новара снято 4 очка.
 С команды Реджина снято 3 очка.
 С команд Кротоне, Модена и Падова снято по 2 очка.
 С команд Асколи, Эмполи и Варезе снято по 1 очку.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Серии B

2012/2013
Италия
Италия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013